Panagl ist der Familienname folgender Personen:

 Oswald Panagl (* 1939), österreichischer Sprachwissenschaftler
 Carl Panagl-Holbein (* 1952), österreichischer Publizist und Fotograf